De Tippeligaen 2012 was het 68ste seizoen van de hoogste Noorse voetbalcompetitie in Noorwegen. Het seizoen begon op 23 maart 2012 en eindigde op 18 november dat jaar met de 30ste speelronde (tussen 28 mei en 30 juni was er een zomerstop). De titelverdediger was Molde FK. Op 11 november, tijdens de 29ste speelronde, werd Molde FK voor het tweede jaar op rij kampioen van Noorwegen met de thuisoverwinning op Hønefoss (1-0)

Voortgang
 De club Sandnes Ulf debuteerde in de Tippeligaen.
 De wedstrijd Viking FK - Haugesund op 28 april trok het hoogste aantal toeschouwers dit seizoen (13.443 bezoekers). Dit werd verbroken met de wedstrijd Rosenborg BK - Hønefoss op 16 mei met 20.572 bezoekers.
 Op 10 mei nam Tom Freddy Aune ontslag bij Frederikstad, vanwege de tegenvallende prestaties, hij werd opgevolgd door Trond Amundsen.
 Op 9 juni werd trainer Age Hareide ontslagen bij Viking FK, hij werd vervangen door Kjell Jonevrett.
 Tijdens de zomertransfer periode werd Vålerenga middenvelder Harmeet Singh aangetrokken door Feyenoord.
 Oud speler van sc Heerenveen Tarik Elyounoussi verruilde tijdens de zomertransfer Frederikstad voor Rosenborg BK.
 Rosenborg-speler Markus Henriksen vertrok in de zomer naar het Nederlandse AZ.
Kleine feiten Er werd dit seizoen 693 keer gescoord. De hoogste score werd behaald in de wedstrijd Brann-Odd Grenland (6-2) op 15 juli.

Seizoensoverzicht
Strømsgodset leidde de competitie bijna het gehele seizoen, maar vier wedstrijden voor het einde was het duidelijk dat er drie clubs streden voor de landstitel. Rosenborg haakte echter af na te hebben verloren van concurrenten Stromsgodset en Molde FK. Molde greep de titel in de 29ste speelronde nadat de club thuis had gewonnen van Hønefoss (1-0), terwijl Strømsgodset verloor met 2-1 bij Sandnes Ulf.

Stabæk degradeerde nadat ze het gehele seizoen onderaan hadden gestaan. Tot de laatste speelronde streden vier teams om lijfsbehoud in de competitie, maar Frederikstad verloor hun laatste wedstrijd tegen Molde FK, waardoor het ook degradeerde. Sandnes Ulf moet nacompetitie spelen tegen Ullensaker/Kisa voor lijfsbehoud of promotie.

Het gemiddelde bezoekersaantal in 2012 was 6.996, minder dan de 7.995 uit 2011, het was de laagste opkomst naar wedstrijden sinds 2003.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Molde FK
Bijgaand een overzicht van de spelers van Molde FK, die in het seizoen 2012 onder leiding van trainer-coach Ole Gunnar Solskjær voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Noorwegen werden.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2012
Noors voetbalelftal in 2012

Tippeligaen
Competitievoetbal 2012